Dieser Artikel behandelt die paraguayische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 
Paraguay stand lange hinter Argentinien auf Platz zwei der Südamerika-Gruppe. Als die Qualifikation zur Endrunde der Fußball-WM bereits gesichert war, gingen die letzten Spiele verloren und man wurde punktgleich mit Brasilien Vierter.

Paraguayisches Aufgebot

Spiele der paraguayischen Mannschaft

Vorrunde 
Spanien war der unangefochtener Favorit der Gruppe B. Paraguay, Südafrika und Slowenien kämpften um Platz zwei. Im ersten Spiel führte Paraguay gegen Südafrika bereits mit 2:0, musste aber in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Das zweite Spiel ging erwartungsgemäß gegen Spanien verloren.

Im entscheidenden dritten Spiel wurde das bereits ausgeschiedene Slowenien durch zwei Tore in der Schlussphase mit 3:1 besiegt. Südafrika verlor gleichzeitig gegen Spanien mit 2:3. Damit waren Paraguay und Südafrika punktgleich und hatten außerdem die gleiche Tordifferenz. Da die Südamerikaner aber ein Tor mehr geschossen hatten, erreichten sie die nächste Runde.

Achtelfinale 
Im Achtelfinale traf Paraguay auf Deutschland. In einem höhepunktarmen Spiel setzte sich der Favorit durch ein Tor in der 88. Minute durch. In der Nachspielzeit verlor Paraguay einen Spieler durch Platzverweis.

2002
Paraguay